Петриков:

Топонимы

Белоруссия 
 Петриков — город в Гомельской области, центр Петриковского района.

Украина 
 Петриков — село, Покровский район, Днепропетровская область.
 Петриков — село, Тернопольский район, Тернопольская область.

Персоналии 
 Петриков, Александр Васильевич (род. 1957) — российский экономист, академик РАСХН (2003).
 Петриков, Андрей Гаврилович (1907—1971) — Герой Советского Союза (1944).
 Петриков, Игорь Анатольевич (1966—1995) — начальник штаба мотострелкового батальона Уральского военного округа, майор.
 Петриков, Николай Александрович (1924—2003) — полный кавалер ордена Славы.
 Петриков, Олег Сергеевич (род. 1984) — автогонщик, руководитель Российской серии кольцевых гонок.
 Петриков, Пётр Сергеевич (1903—1937) — священник Русской православной церкви, священномученик.
 Петриков, Пётр Тихонович (1927—2007) — белорусский историк, доктор исторических наук, профессор, член-корреспондент АН БССР.
 Петриков, Сергей Сергеевич (род. 1974) — доктор медицинских наук, глава Регионального сосудистого центра, расположенного на базе НИИ скорой помощи им. Н. В. Склифосовского, врач-нейрореаниматолог.
 Петриков, Саймон — вымышленный герой мультсериала «Время приключений», более известный как Снежный Король.